Il singolare del Davidoff Swiss Indoors 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Enqvist era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Tim Henman ha battuto in finale 6–3, 6–4, 6–2 Roger Federer.

Teste di serie

  Gustavo Kuerten (primo turno)
  Tim Henman (campione)
  Àlex Corretja (primo turno)
  Roger Federer (finale)

 Arnaud Clément (secondo turno) 
 Andy Roddick (quarti di finale) 
 Carlos Moyá (semifinali) 
 Jan-Michael Gambill (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 2001
ATP Tour 2001